France 1 est un nom donné à :

Médias 
 Un nom d'usage et impropre pour :
 France I : dénomination de la principale station de radio publique nationale française de la Radiodiffusion-télévision française de 1957 à 1963 ;
 TF1, chaîne française de télévision privée. C'est historiquement la première chaîne publique française, privatisée en 1987 ;
 La Première composé de dix chaînes de télévision et de dix stations de radio publiques du groupe France Télévisions à destination de l'outre-mer. Son logo est fait sur le même modèle que les différentes chaînes du groupe.

Navires 
 France I, un des plus grands cinq-mâts barques de son temps, construit en 1890 ;
 France I, navire météorologique opéré par Météo-France de 1958 à 1985 comme station météorologique et aérologique au point géostationnaire R (ou Roméo, 47°N-17°O) ;
 France 1, un voilier qui participa à 3 éliminatoires de la coupe de l'America dans les années 1970.